Pac-Man i upiorne przygody (ang. Pac-Man and the Ghostly Adventures, 2013-2015) – japońsko-kanadyjsko-amerykański serial animowany wykonany w technice stereoskopowym 3D oraz wyprodukowany przez 41 Entertainment, Arad Productions Inc., Namco Bandai Games, OLM Digital Inc. i Sprite Animation Studios.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 15 czerwca 2013 roku na amerykańskim Disney XD. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 10 lutego 2014 roku na antenie teleTOON+.

Jest to druga po serialu z 1982 kreskówka powstała na bazie gry komputerowej Pac-Man. Jednak w przeciwieństwie do niej powstała w technologii CGI.

Fabuła 
Serial opowiada o losach żółtego bohatera imieniem Pac-Man oraz jego przyjaciół, Cylindrii i Spirala, którzy muszą ocalić Pac Świat przed armią duchów dowodzoną przez podstępnego Lorda Zdracjusza. Bohaterowie nie mogą dopuścić do tego, aby siły zła powróciły z Niższej Krainy i zasiały spustoszenie w Pac Świecie. Od tej pory Pac-Man jako wybraniec musi sprawić, aby Lord Zdracjusz i jego zastępy duchów zostały po raz kolejny wygnane do Niższej Krainy.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Master Film
Reżyseria: Agata Gawrońska-Bauman
Dialogi:
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 1-2, 6-7, 11-13, 16-17, 21-22, 26-52),
 Wojciech Szymański (odc. 3-5, 8-10, 14-15, 18-20, 23-25)
Tłumaczenie: Hanna Osuch (odc. 3-5, 8-10, 14-15, 18-20, 23-25)
Dźwięk:
 Jacek Osławski (odc. 1-10, 16-21, 27-52),
 Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska (odc. 11-15, 22-26)
Montaż:
 Jacek Osławski (odc. 1-10, 16-21, 27-52),
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 11-15, 22-26)
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Wystąpili:
 Agnieszka Kudelska – Pac/Pac-Man
 Stefan Pawłowski – Spiral
 Magdalena Krylik – Cylindria
 Jarosław Boberek – Zdracjusz
 Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk – Pinky
 Klaudiusz Kaufmann – Inky
 Grzegorz Kwiecień – Clyde
 Michał Podsiadło – Blinky
 Aleksander Mikołajczak – pan Scalak
 Wojciech Machnicki – prezydent Stratos Spheros
 Wojciech Paszkowski – dr Dubel
 Michał Konarski – sekretarz ds. bezpieczeństwa
 Anna Apostolakis – Sferia
 Grzegorz Pawlak – Bubel
 Robert Tondera
 Ilona Kuśmierska – Rotunda, mama prezydenta
 Waldemar Barwiński – Apex
 Paweł Ciołkosz – Skeebo
 Przemysław Wyszyński – Fantom
 Janusz Wituch
W pozostałych rolach:
 Andrzej Chudy – egzaminator
 Janusz Zadura –
 hrabia Pacula,
 Daag
 Wojciech Chorąży – Szpic
 Zbigniew Konopka – Władcy Pozakosmosu
 Aleksandra Radwan
 Anna Gajewska
 Sławomir Pacek
 Katarzyna Tatarak – nauczycielka
 Jacek Król – Nielot
 Monika Wierzbicka – Szelka
 Tomasz Jarosz
 Piotr Bąk
 Julia Kołakowska-Bytner
 Małgorzata Boratyńska
 Adam Pluciński
 Jakub Szydłowski
 Martyna Kowalik
 Krzysztof Szczepaniak
 Brygida Turowska
 Izabela Dąbrowska
 Paweł Szczesny – Pacołaj
 Andrzej Mastalerz – Doktor Pacenstein

Śpiewała: Małgorzata Szymańska (odc. 24)
Lektor: Adam Bauman

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
OLM
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2015